

Anno 
 539 o 539 a.C.

Codici 
 539 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kremsmünster, in Austria

Matematica 
 539 – numero